Howera () ist der Familienname folgender Personen:

 Jossafat Oleh Howera (* 1967), ukrainischer Geistlicher, Erzbischöflicher Exarch von Luzk
 Wassyl Howera (* 1972), ukrainischer Geistlicher, Apostolischer Administrator der Apostolischen Administratur Kasachstan